Ла Кончита има више значења:

 Ла Кончита (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кончита (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кончита (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кончита (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кончита (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кончита (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кончита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кончита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кончита (Пунгарабато), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кончита (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кончита, Ла Кантера (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кончита (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кончита (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кончита (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кончита (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кончита (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кончита, Километро Дос (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кончита (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кончита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Кончита (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кончита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кончита (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кончита (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кончита (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику